Film en televisie
 La Famiglia (televisieserie), een Nederlandse dramaserie uit 2016
 La famiglia (film), een Italiaans-Franse dramafilm uit 1987